O Campeonato Catarinense de Futebol de 1928 teve a participação de 5 equipes e foi promovido pela então LSCDT - Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, hoje Federação Catarinense de Futebol.

Equipes Participantes

*O clube era do bairro do Estreito, que na época fazia parte do município de São José.

Jogos registrados

Primeira Fase

Final

Classificação final  	 	 	 	 	
Campeão: Avaí 						
Vice: Brasil (Blumenau)

Campeão

1928
Catarinense
1928 em Santa Catarina